Arroyuelo de las Flores ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyuelo de las Flores, Nebenfluss des Arroyo de las Víboras, siehe Arroyo de las Flores (Arroyo de las Víboras)
 Arroyuelo de las Flores (Río San José), Nebenfluss des Río San José

Siehe auch:
 Arroyito de las Flores
 Arroyo de las Flores